Osoby:
 Heinrich Marzell – niemiecki botanik

Zobacz też:
 Malsburg-Marzell